Бакеро ( — пастух, ковбой) — испанская фамилия. Известные носители:
 Бакеро, Гастон (1914—1997) — кубинский поэт, журналист, эссеист.
 Бакеро, Ивана (род. 1994) — испанская актриса
 Бакеро, Хосе Мари (род. 1963) — испанский футболист